

Altro 
 Julienne – variante francese del nome proprio di persona Giuliana
 Julienne – cratere lunare
 Julienne – tecnica culinaria

Geografia 
 Julienne – comune francese
 Julienne – ruscello, affluente della Mosa, nella provincia di Liegi, in Belgio

Persone 
 Alexandre Julienne – sindacalista e attivista politico francese
 Alexandre Pierre Julienne – generale francese della rivoluzione e del Primo Impero
 Antoine Alexandre Julienne – generale francese della rivoluzione e del Primo Impero
 Christian Julienne – saggista francese
 Didier Julienne – stratega in risorse naturali e docente francese
 Katia Julienne – funzionario francese
 Paul Julienne – chimico e fisico statunitense
 Rémy Julienne – stuntman francese
 Roddy Julienne – cantautore francese
 Sylvain Julienne – fotografo di guerra francese

Pagine correlate 
Jullien